Astronomia: Ariel (satèl·lit), satèl·lit d'Urà 
 Toponímia: 
 Ariel (ciutat), colònia israeliana de Cisjordània 
 Ariel, nom de la ciutat de Jerusalem.
 Biografies: Ariel (nom), nom propi unisex que prové de l'hebreu i que significa "lleó de Déu".
 Ariel Maximiliano López conegut com a Ariel López (Lanús, 1974), futbolista argentí que ocupava la posició de davanter.
 Ariel Miguel Santiago Ibagaza (Buenos Aires, Argentina), futbolista argentí.
 Ariel Rot, músic de rock (Buenos Aires, 1960), músic argentí de rock, pop i blues.
 Ariel Sharon (Kfar Malal, Palestina, 1928) militar i polític israelià, primer ministre d'Israel (2001-2006) 
 Meir Ariel (1942 - 1999), poeta, compositor i cantant israelià.
 Publicacions:
 Ariel (revista), revista publicada a Barcelona del 1946 a 1951.
 Ariel (editorial), editorial fundada el 1942 a Barcelona
 Economia: 
 Ariel (motocicleta), antiga empresa de motocicletes britànica, Ariel Motorcycles.
 Ariel Motor Company, empresa d'automòbils britànica.
 Biologia: Hypsugo ariel, espècie de ratpenat